Ел Венадеро има више значења:

 Ел Венадеро (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадеро, Лагуна де лас Паломас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Венадеро (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику